Hans Kummetz – militare e aviatore tedesco asso dell'aviazione durante la prima guerra mondiale
 Oskar Kummetz – ammiraglio tedesco